Eulogio Cantillo – militare cubano
 Jose Pablo Cantillo – attore statunitense